Иван Ржевский:
 Ржевский, Иван Андреевич (?) — дворянин, первый осадный воевода в Киеве.
 Ржевский, Иван Иванович (ум. 1678) — окольничий и воевода, герой русско-турецкой войны 1676—1681 годов.
 Ржевский, Иван Матвеевич (после 1734 — 1793) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1768—1774 годов.
 Ржевский, Иван Никитич (ум. 1611) — русский окольничий, деятель Смутного времени.
 Ржевский, Иван Степанович (ум. 1611) — дворянин, посол в Дании.
 Ржевский, Иван Олегович (наст. фамилия — Минаев; род. 2000) — украинский тиктокер и мультижанровый исполнитель, более известный как Xolidayboy.